Calamba (Laguna), een stad in de Filipijnse provincie Laguna;
 Calamba (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental.